Теймур Физули оглы Мамедов (; род. 11 января 1993, Томск, Россия) — азербайджанский боксёр-любитель, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, двукратный призёр чемпионатов мира (2011 и 2013), победитель Европейских игр 2015 и чемпион Европы 2011 года.

Биография 
Теймур родился в Томске, но его отец Физули родился в Казахстане, в Чимкенте, отец — азербайджанец а мать — казашка, тоже из Чимкента. Родители переехали в Азербайджан после развала СССР.
Сам Теймур Мамедов считает себя азербайджанцем.

Любительская карьера 
Физули Мамедов был неплохим боксером и 13-летнего сына тоже отвёл в секцию бокса. И боксом Теймур стал заниматься в 2006 году.

На первом своём международном турнире выступил в 2008 году, приняв участие на юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На этом турнире Мамедов завоевал золотую медаль. Затем, на юношеском чемпионате мира 2010 года в Баку Мамедов выиграл два первых поединка, но проиграв турецкому боксёру, завершил выступление. Это поражение лишило Мамедова возможности выступить на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

В 2011 году Мамедов стал чемпионом Европы. В этом же году на чемпионате мира в Баку занял второе место.

Теймур Мамедов представлял Азербайджан на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на которых стал бронзовым призёром.

31 августа 2012 года президент Азербайджана и Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев наградил Теймура Мамедова медалью «Тарагги» (Прогресс).

В 2013 году Теймур дошёл до финала чемпионата Европы в Минске, но в решающем поединке уступил россиянину Алексею Егорову. В октябре того же года Теймур завоевал бронзу чемпионата мира в Алма-Ате, уступив в полуфинале будущему чемпиону итальянцу Клементе Руссо.

В 2015 году стал победителем I Европейских игр, победив в финале итальянца Валентино Манфредонию. 29 июня этого же года Теймур Мамедов за высокие достижения на I Европейских играх и большие заслуги в развитии спорта в Азербайджане был награждён орденом «Слава».

5 августа 2016 года Мамедов нёс флаг Азербайджана на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В мае 2018 года он стал серебряным призёром в весе до 91 кг международного турнира памяти героя Советского Союза Константина Короткова в Хабаровске (Россия), где он в финале по очкам (0:5) проиграл опытному россиянину Магомедмураду Арсланбекову.

Примечания

Ссылки 
 
 
 European Champions to lead the host nation
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2012

Боксёры Азербайджана
Боксёры 2010-х годов
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы Европейских игр по боксу
Боксёры полутяжёлой весовой категории